Касман — фамилия.

Известные носители:
 Касман, Оттон (ум. 1607) — немецкий богослов и натуралист, пастор в Штаде.
 Касман, Яков Аронович (род. 1967) — российско-американский пианист.